Janus Theeuwes (1886-1975), archer néerlandais ;
 Lodewijk Theeuwes (fl. 1560–1585), facteur de clavecins flamand ;
 Marcellin Theeuwes (1936-2019), moine chartreux néerlandais.